Чемпіоном Австралії 2023 року став серб Новак Джокович Для нього це  22-й титул Великого шолома, він зрівнявся за кількістю перемог  у меджорах Рафаелем Надалем. Він також  здобув рекордний  десятий титул чемпіона Австралії.

Минулорічний чемпіон Рафаель Надаль у другому колі зазнав травми й, як наслідок,  поступився Маккензі Макдональду. Він намагався продовжити свій рекорд за кількістю перемог у мейджорах, яка зупинилася на числі 22. 

Перша ракетка світу  Карлос Алькарас знявся з турніру через травму правої ноги. На право називатися першою ракеткою світу за підсумками турніру  претендували Алькарас, Каспер Руд, Джокович та Стефанос Ціціпас. Перемога в чемпінаті забезпечила повернення Джоковича на верхній щабель рейтингу.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інфрмація про інших учасників

Вайлдкарди

Джерело:

Захищений рейтинг

Джерело:

Відібралися з кваліфікаційного турніру

Щасливі лузери

Джерело:

Знялися
The entry list was released by Tennis Australia based on the ATP rankings for the week of 5 December 2022.

Дивіться також

Міжнародна федерація тенісу

Notes

Посилання

Зовнішні посилання 
 Draw
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2023 Australian Open Men's Singles draw
 2023 Australian Open – Men's draws and results at the Міжнародна федерація тенісу

Men's Singles